Эггерс () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Эггерс, Дэйв (род. 1970) — американский писатель.
 Эггерс, Курт (ум. 1943) — нацистский писатель-пропагандист, офицер СС.
 Эггерс, Катрин (род. 1943) — шведская актриса, мать Петера и Марии Эггерс.
 Эггерс, Кира (род. 1974) — датская модель.
 Эггерс, Мария (род. 1969) — шведская актриса.
 Эггерс, Мэри — американская волейболистка и тренер.
 Эггерс, Пер (род. 1951) — шведский актёр и певец.
 Эггерс, Петер (род. 1980) — шведский киноактёр.
 Эггерс, Роберт (род. 1983) — американский кинорежиссёр, сценарист и художник-постановщик.
 Эггерс, Сигюрдюр (1875—1945) — премьер-министр Исландии как автономии.
 Эггерс, Фелипе (род. 1987) — чилийский хоккеист на траве.
 Эггерс, Фридрих (1819—1872) — немецкий искусствовед, педагог.
 Эггерс, Харальд (род. 1942) — немецкий легкоатлет.
 Эггерс, Элина (род. 1987) — шведская прыгунья в воду.
 Эггерс, Якоб фон (1704—1773) — шведский военный инженер.

См. также 
 Луи Эггерс
 Полк СС «Курт Эггерс»